Le tournoi Open du Texas 2011 est l'édition féminine 2011 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 12 au  à Dallas. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

En finale, l'ancienne championne du monde et tête de série   Rachael Grinham l'emporte face à sa compatriote Kasey Brown.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

Compétition de squash à Dallas
Sport aux États-Unis en avril 2011
Squash en 2011